

Cinema 
 TFF (Taormina Film Fest)  – festival cinematografico italiano
 TFF (Telluride Film Festival)  – festival cinematografico statunitense
 TFF (Torino Film Festival)  – festival cinematografico italiano
 TFF (Tribeca Film Festival)  – festival cinematografico statunitense
 TFF - acronimo con cui è conosciuto nel fandom di Star Trek il film Star Trek V - L'ultima frontiera

Codici 
 TFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tefé (Brasile)

Musica 
 TFF (Tears for Fears)  – gruppo musicale britannico
 TFF (Those Furious Flames)  – gruppo musicale svizzero

Sport 
  TFF (Tanzania Football Federation) – Federazione calcistica della Tanzania
 TFF (Türkiye Futbol Federasyonu)  – Federazione calcistica della Turchia
 TFF (Türkmenistan Futbol Federasiýasy)  – Federazione calcistica del Turkmenistan